Tavernago ima više značenja:
 Tavernago (Modena)
 Tavernago (Pjačenca)